Литик

 Ли́тик (предположительно от франц. lithyque — «камешек», от греч. lithos — «камень») — стеклянная камея или инталия. Позднее и у́же — слепок, копия камеи с помощью стекловидной массы по способу оттиска в форме, изобретенному Вильгельмом Гомбергом в 1712 г.. В узком современном искусствоведческом понимании термина — «факсимильное» воспроизведение камеи, со всеми её особенностями, но в зеркальном отражении. По словарю Даля, который образует термин от глагола «лить»: «Ли́тик — поддельный дорогой камень, стеклышко, отлитое и ограненное под самоцветный камешек. Изумрудный, лаповый литик. „Ли́тиковый“ — к нему относящийся». Филологами слово «литик» относительно бижутерии на Руси фиксируется уже в XVII веке. «Словарь русского языка XVIII века» дает более расплывчатое определение: «стекло, подделанное под драгоценный камень или жемчуг».
 Литик  — по словарю В. Даля то же, что «литец», то есть мастер по литью пушек, литейщик.
 Литик (Ладик) — поселение в Ликаонии, рядом с Листрой.
 Литики (от греч. «лизис» — растворение, физический процесс). — вещества-блокаторы ионных каналов, также могут называться антагонистами, блокаторами. Устарелый термин.
 Литики — название нескольких деревень в РФ.
 Литики (Λυτικοί) — по ЭСБЭ александрийские ученые, занимавшиеся разрешением различных запутанных научных вопросов. К их числу принадлежали Зенодот, Каллимах, Эратосфен, Аполлоний, Аристофан, Аристарх, Сосибий, Каллистрат и др. В современной литературе название не встречается.
 «Литик» — рижское издательство.

Примечания

Ссылки 

 Стеклянные иконки-литики на территории СССР и России (Автор Геревич Ф.Д.)

Глиптика